Sund – comune norvegese
 Sund – comune finlandese delle Isole Åland
 Sund – area urbana della Svezia situata nel comune di Trosa, contea di Södermanland
 Sund o Øresund – braccio di mare tra la Danimarca e la Svezia
 Sund o Sound – termini usati per indicare un'insenatura nelle lingue germaniche